Francisco José Bettencourt (Ilha Graciosa, 30 de Abril de 1813 — 14 de Maio de 1888), também conhecido por Francisco Bettencourt do Barreiro,  foi um militar português, defensores da causa liberal e um dos muitos graciosenses da legião dos bravos que participou no Desembarque do Mindelo e combateu pela liberdade no Mindelo durante a Guerra Civil Portuguesa que se estendeu de 1828 a 1834.

Por distinção no campo da batalha, na Batalha de Souto Redondo, localidade de Souto Redondo na freguesia de São João de Ver do concelho de Santa Maria da Feira, de que falava com patriótico entusiasmo, que recebeu uma condecoração militar pelos serviços prestados à Pátria. Era filho de António Corria de Mendonça e de Rosa do Sacramento.

Bibliografia
 Alfredo Luís Campos, Memória da Visita Régia à Ilha Terceira. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais de Santa Cruz da Graciosa
Militares dos Açores
História dos Açores